Соревнования по прыжкам в воду с трёхметрового трамплина среди мужчин на летних Олимпийских играх 2000 прошли с 25 по 26 сентября. Приняли участие 49 спортсменов из 35 стран.

Сюн Ни стал двукратным Олимпийским чемпионом.

Дмитрий Саутин стал обладателем второй бронзовой награды в прыжках с трёхметрового трамплина.

Китайские спортсмены получают медали Олимпийских игр на трёхметровом трамплине уже пятые игры подряд.

Медалисты

Результаты

Предварительный раунд 
25 сентября были проведены предварительные прыжки (по 5 прыжков), по итогам которых в полуфинал прошло 18 спортсменов.
26 сентября были проведены полуфинальные прыжки (по 4 прыжка), результаты которого суммировались с результатами предварительных прыжков. По общей сумме в финал вышли 12 спортсменов.

Финал 
26 сентября состоялся финал соревнований (по 6 прыжков). Спортсмены начинали соревнования с результатами полуфинальных прыжков.

Ссылки 
 Результаты игр  
 Официальный Олимпийский отчёт